Ganso peut désigner :
Ganso, une commune du Burkina Faso ;
Paulo Henrique Ganso dit « Ganso », un footballeur brésilien.